Kirmaier steht für:

 Kirmaier (Unterneukirchen), ein Ortsteil von Unterneukirchen im oberbayerischen Landkreis Altötting 

Kirmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Kirmaier (1889–1916), deutscher Soldat und Fliegerass